Јакоба Франсиска Марија „Коби“ Смалдерс (; рођена 3. априла 1982) канадска је глумица, најпознатија по улози Робин Шербатски у Си-Би-Есовој серији Како сам упознао вашу мајку.

Детињство и младост 
Рођена је у Ванкуверу од Холанђанина и мајке Британке. Име Јакоба добила је по очевој тетки, а име је касније скраћено у Коби.

Као дете желела је да буде лекар, али се рано почела занимати за глуму. Почела је глумити још у средњој школи, коју је завршила 2000. као најбоља ученица. 

У тинејџерској доби учествовала на модним ревијама као манекенка. Манекенство је напустила када је добила улогу Робин у серији Како сам упознао вашу мајку.

Са глумцем Тараном Киламом венчала се 2012. и са њиме има ћерку Шејлин. Добра је пријатељица са глумицом Алисон Ханиган.

Спољашње везе 

  Cobie Smulders IMDb
  Cobie Smulders Bio at CBS – How I Met Your Mother
  Cobie Smulders at Showbizprofile.com

Рођени 1982.
Канадски глумци
Канадске манекенке
Биографије живих особа